Fujinuma steht für:

 Fujinuma-Talsperre, eine Talsperre in der japanischen Präfektur Fukushima

Fujinuma ist der Familienname folgender Personen:

 Takumu Fujinuma (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Tsuguoki Fujinuma, japanischer Wirtschaftsprüfer